Bye Bye Birdie kan syfta på:

 Bye Bye Birdie (musikal) – amerikansk musikal vars premiäruppsättning spelades Broadway 1960–1961
 Bye Bye Birdie (film, 1963) – amerikansk film från 1963
 Bye Bye Birdie (film, 1995) – amerikansk TV-film från 1995